Oru kan syfta på följande platser i Estland:

 Oru, Harjumaa, ort, Kose kommun, 
 Oru, Ida-Virumaa, ort, Aseri kommun
 Oru, Läänemaa, ort, Lääne-Nigula kommun
 Oru, Kohtla-Järve, stadsdistrikt, Kohtla-Järve stad, 
 Õru, ort, Valgamaa, Õru kommun, 

Robotskapade Estlandförgreningar